

Geografía
 Serrano, relativo a una Sierra (geografía);

Antropología 
 Serrano (tribu amerindia);

Botánica 
 Chile serrano, nombre vulgar de la planta Capsicum annuum cv. ‘Serrano sinahusia’;

Lugares 
 Serrano (Córdoba), localidad de la Argentina;
 Villa Serrano, municipio de Bolivia;
 Calle Serrano (Valparaíso), vía de comunicación en Chile;

En España
 Los Serranos, comarca;
 Calle de Serrano (Madrid);
 Estación de Serrano, del metro de Madrid.

Música y televisión 
 Los Serrano, serie de televisión de España;
 Serranio, álbum de la banda de rock Frágil;

Personas 
 Álex Serrano (1995-), futbolista español;
 Alfonso Serrano (1944-), economista, académico, consultor y empresario chileno;
 Carlos Serrano (1963-), músico colombiano;
 Enrique Serrano (1891-1965), actor hispano-argentino;
 Francisco Serrano Bedoya (1812 o 1813-1882), diputado, ministro y senador;
 Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885), militar y político español;
 Ignacio Serrano (1846-1879), marino chileno;
 Ismael Serrano (1974-), cantautor español;
 Javier Serrano (1946-), ilustrador español;
 Pablo Serrano (1908-1985), escultor español;
 Rafael Serrano (1987-), ciclista español;
 Ramón Serrano Suñer (1901-2003), abogado y político español;
 Joaquín Soler Serrano (1919-2010), locutor de radio, presentador de televisión y periodista español;

Desambiguaciones 
 Antonio Serrano
 David Serrano
 Francisco Serrano
 Jorge Serrano
 José Serrano
 Juan Serrano
 Manuel Serrano
 Óscar Serrano
 Rafael Serrano
 Ricardo Serrano

Zoología 
 Serrano es uno de los nombres comunes por los que se conoce a las especies del género de peces marinos Serranus, en particular Serranus scriba
Caracol serrano, nombre vulgar del molusco Iberus gualtieranus alonensis.